Agacinski peut désigner :
 Sophie Agacinski (1943-), actrice française, sœur de la suivante ;
 Sylviane Agacinski (1945-), philosophe française, sœur de la précédente.